Anouk van Schie (1982), Nederlands zangeres en danseres
José van Schie (1956), Nederlands politica
Lia van Schie (1970), Nederlands schaatsster
Tjako van Schie (1961), Nederlands pianist